Stefano Guberti (Sesto San Giovanni, 6 de novembro de 1984) é um futebolista italiano que atua como meia. Atualmente, joga pela Sampdoria.

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma